Шенбек може бити:

 Шенбек (Мекленбург-Западна Померанија), општина у округу Мекленбург-Штрелиц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Шенбек (Шлезвиг-Холштајн), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.